Лукаш Росол (; родился 24 июля 1985 года в Брно, Чехословакия) — чешский профессиональный теннисист; обладатель Кубка Дэвиса (2012) в составе национальной сборной Чехии; победитель 5 турниров ATP (2 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Лукаш — младший из трёх детей Эмиля Росола и Дианы Росоловой; его сестру зовут Николь, а брата Давид. Чех — потомственный спортсмен: его мать — тренер по фигурному катанию; своих детей она с раннего возраста приучала к спорту: Лукаш с четырёх лет пробовал кататься на коньках, занимался хоккеем, а в шесть лет попробовал играть и в теннис.

С 2008 по 2011 год Росол был женат на легкоатлетке Денисе Шчербовой. В 2013 году чех обручился с Михаэлой Охотской; 13 января 2015 года у пары родился сын Андре.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2004 году. В 2006 выиграл три турнира из серии ITF Futures. Пройдя квалификационный отбор, в январе 2007 года дебютирует в основной сетке турнира ATP в Окленде. В целом за сезон 2007 года сумел выиграть ещё три турнира ITF Futures. В июне 2008 года побеждает на турнире из серии ATP Challenger в Кошице. За 2009 год выиграл один турнир ITF Futures и один турнир Challenger в Бергамо. В апреле 2010 года выигрывает титул на турнире Challenger в Остраве. В августе дебютирует в основной сетке на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате США. Самым успешным на данный момент сезоном в карьере для Лукаша становится 2011 год. В мае он выигрывает Challenger в Праге. На Открытом чемпионате Франции, пройдя через квалификацию, дошел до третьего раунда. В первых кругах он обыграл Эдуара Роже-Васслена 3-6, 6-2, 6-4, 3-6, 7-5 и 8-го в мире на тот момент теннисиста Юргена Мельцера 6-7(4), 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-4. Путь дальше ему преградил Хуан Игнасио Чела, которому Лукаш проиграл 2-6, 4-6, 6-3, 6-7(5). В июне выиграл Challenger в Брауншвейге. Благодаря своим последним выступлениям, в августе 2011 достиг самой высокой строчки в рейтинге — 65-й. На Уимблдонском турнире 2012 года, будучи 100-й ракеткой мира, он сотворил главную сенсацию, победив во втором круге Рафаэля Надаля со счётом 3-2.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (23)

Победы (15)

Поражения (8)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (41)

Победы (26)

Поражения (15)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Обладатели Кубка Дэвиса